Jorge Triaca puede referirse:
 a Jorge Triaca (padre) (1941-2008), político y sindicalista argentino; o
 a Jorge Triaca (hijo) (1974-), economista argentino, hijo del anterior mencionado.